Emil Thoma ist der Name folgender Personen:

* Emil Thoma (Politiker) (1854–1932), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Freiburg
 Emil Thoma (Maler) (1869–1948), Schweizer Maler und Grafiker